Quix steht für:

 Quix, ein Pagerdienst
 Christian Quix (1773–1844), deutscher katholischer Priester und Heimatforscher
 Wolfgang Quix (* um 1937), deutscher Segler